Михаи́л Стрельцо́в:
 Стрельцов, Михаил Леонтьевич (1937—1987) — белорусский прозаик, поэт, эссеист, переводчик.
 Стрельцов, Михаил Николаевич (род. 1929) — советский дипломат.